Manuel II. je:

 Manuel II., portugalski kralj
 Manuel II. Paleolog